Beas peut faire référence à :

, une ville du Penjab,
 Beas, une rivière dans le nord-ouest de l'Inde,

Beas de Huelva, une municipalité de la province de Huelva,
 Beas de Granada, une municipalité de la province de Grenade,
 Beas de Guadix, une municipalité de la province de Grenade,
 Beas de Segura, une municipalité de la province de Jaén,

Code 

BEAS peut faire référence à :
 BEA Systems, selon le code NASDAX